1. FC Tatran Prešov é um clube de futebol da Eslováquia. O clube é da cidade de Prešov.

Ligações externas 
 {{oficial|
 

Tatran Prešov
Clubes de futebol fundados em 1898